Luisenruh steht für:
 Luisenruh (Aystetten) (auch Louisenruh), einen Ortsteil der Gemeinde Aystetten im Landkreis Augsburg in Bayern siehe Schloss Luisenruh
 Luisenruh (Menzen) (auch Karrisödt, estnisch Karisöödi), einen Ortsteil der Landgemeinde Mõniste (Menzen) im Kreis Võru (Werro) in Estland
 Luisenruh (Peitz), Wohnplatz der Stadt Peitz im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg

Bauwerke:
 Gutshaus Luisenruh, ein Gutshaus in der Stadt Peitz im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Schloss Luisenruh, ein Schloss in der Gemeinde Aystetten im Landkreis Augsburg in Bayern

Unternehmen:
 Steingutfabrik Luisenruh (auch Steinguth-Fabrique Louisenruh), eine ehemalige Fabrik in Aystetten, die von 1807 bis 1867 neben dem Schloss Luisenruh Steinguterzeugnisse produzierte

Siehe auch:
Louisenruh